

Toponymie

 Stryjki est un  village de la gmina de Tłuszcz dans la powiat de Wołomin de la voïvodie de Mazovie.
 Stryjki est un  village de la gmina de Szumowo dans la powiat de Zambrów de la voïvodie de Podlachie.